

Patronyme 
Le nom de Farey est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 John Farey (1766-1826), géologue et mathématicien britannique.
 John Farey (1791-1851), ingénieur civil britannique.

Science et technique 
 Suite de Farey, fraction mathématique.